Marino Faliero (1274–1355) – doża Wenecji
 Marino Faliero, Doge of Venice – tragedia  George’a Byrona (1820)
 Marino Faliero – tragedia Casimira Delavigne’a (1829)
 Marino Faliero – opera Gaetano Donizettiego (1835)
 Marino Faliero – tragedia Algernona Charlesa Swinburne’a (1885)